Spägele ist der Familienname folgender Personen:
 Mona Spägele (* 1964), deutsche Sopranistin 
 Thomas Spägele (* 1965), deutscher Hochschullehrer